Сан Мигел де Аљенде има више значења:

 Сан Мигел де Аљенде (Окотепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мигел де Аљенде (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Сан Мигел де Аљенде (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Мигел де Аљенде (Сан Мигел де Аљенде, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Мигел де Аљенде (Закапала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Мигел де Аљенде (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику